Een verkeersweg:
 N199 (België)
 N199 (Frankrijk)
 N199 (Nederland), zie Provinciale weg 199

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing